Баритон је појам који се може односити на: 

 Баритон - тип мушког гласа који се налази између баса и тенора; 
 Баритон - лимени дувачки инструмент;
 Баритон - град у америчкој савезној држави Мичиген.